«Бесси» () — американский телевизионный фильм производства HBO, премьера которого состоялась 16 мая 2015 года. Режиссёром и сценаристом фильма выступила Ди Рис. Фильм рассказывает о жизни легендарной исполнительницы блюза Бесси Смит, которая прошла путь от бедного члена труппы артистов водевилей до статуса самой популярной блюзовой певицы 1920-х и 1930-х годов. Роль Бесси исполнила Куин Латифа, тогда как Мо’Ник сыграла Ма Рейни, её наставника в начале карьеры. В фильме также задействованы Ханди Александер, Майкл Кеннет Уильямс, Тика Самптер и Майк Эппс в основных ролях второго плана.

Фильм получил похвалу от критиков как за режиссуру, так и актёрские работы Латифы, Мо’Ник и Александер. Проект получил двенадцать номинаций на премию «Эмми» в 2015 году.

В ролях 
 Куин Латифа — Бесси Смит
 Мо’Ник — Ма Рейни
 Майкл Кеннет Уильямс — Джек Джи, муж Бесси
 Ханди Александер — Виола,старшая сестра Бесси
 Тика Самптер — Люсиль, танцовщица и любовница Бесси
 Майк Эппс — Ричард, бутлегер и любовник Бесси
 Тори Киттлз — Кларенс, старший брат Бесси
 Оливер Платт — Карл Ван Вехтен
 Брайан Гринберг — Джон Хэммонд
 Чарльз С. Даттон — Уильям Рейни

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Ди Рис
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии о певцах и певицах
Музыкальные фильмы США
Музыкальные фильмы, основанные на реальных событиях
Телефильмы 2015 года
Телефильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы HBO Films